Ruta 13 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 13 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 13 (Uruguay)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 13 (Paraguay)